Парламенсткие выборы в Доминике прошли 6 декабря 2019 года. По конституции выборы должны были быть проведены в марте 2020 года, но как и ожидалось выборы состоялись до конца 2019 года. В результате Лейбористская партия в 5-й раз одержала победу. Рузвельт Скеррит остался премьер-министром Доминики.

Результат 
Результат последовал за подрывными акциями протеста, включая блокировку дорог Объединённой рабочей партией, которая потребовала изменений в избирательной системе. По результатам выборов, Скеррит заявил: «Я призываю ОРП и его сторонников сдерживаться в своём ведении дел и поведении, показанные в последние несколько недель, признать выборы и работать ради мира».

Примечания 

Доминика
Выборы в Доминике
2019 год в Доминике
Декабрь 2019 года